«Зи́мний ве́чер в Га́грах» — музыкальная драма, снятая Кареном Шахназаровым на киностудии «Мосфильм» в 1985 году.

Сюжет 
Мастер чечётки, кумир 1950-х годов Алексей Иванович Беглов, пережив свою славу, работает в эстрадном коллективе на должности репетитора. Однажды он встречает молодого человека Аркадия из Воркуты, который просит Беглова научить его танцевать чечётку. На первом же уроке выясняется, что у Аркадия отвратительная походка, отсутствующее чувство ритма и переломанная в двух местах нога.

В выпуске телепередачи «Музыкальная панорама» в рубрике «Забытые имена» Беглов видит сообщение, что он скончался. Он с Аркадием приходит на телевидение сообщить, что он живой. Беглова потрясает просьба дочери Лены не приходить на её свадьбу, так как её родного отца никто не знает, отцом считают отчима. В это время в мебельном магазине под предлогом мифической кончины Беглова продавец отпускает диван, который тот себе присмотрел, другому покупателю. Эти события приводят к инфаркту.

Аркадий решает закончить со степом и уехать домой. Он заходит к Беглову в больницу попрощаться и приносит телевизор. В телепередаче, которую Аркадий с Бегловым вместе смотрят, дают опровержение сообщению о смерти Беглова и передают его концертный номер. Беглов рассказывает, как танцевал степ зимним вечером в Гаграх, куда приехал как на курорт вместе с дочкой, и говорит, что отдал бы всё, что осталось бы ему прожить, чтобы оказаться там снова. Увидев в своих мыслях заново тот вечер, Беглов умирает на руках у Аркадия.

Аркадий приходит в пустое здание Дома культуры, делает разминку и начинает танцевать степ.

В ролях

История создания 
Согласно свидетельству Карена Шахназарова, «Зимний вечер в Гаграх» стал своего рода продолжением его предыдущей картины «Мы из джаза». Репетитором по степу в ней был чечёточник Алексей Быстров, умерший во время съёмок фильма. Артист стал прототипом главного героя «Зимнего вечера в Гаграх» Алексея Ивановича Беглова, его судьба послужила основой сюжета картины. В молодости Алексей Быстров работал в Краснознамённом ансамбле песни и пляски имени А. В. Александрова, в 1949 году стал лауреатом Второго международного конкурса артистов балета в Будапеште, выступал с московским джаз-оркестром Эдди Рознера. Уйдя со сцены, работал преподавателем в эстрадно-цирковом училище. Также он был одним из учителей Аркадия Насырова, сыгравшего в «Зимнем вечере в Гаграх» главного героя в молодости. Лёгшая в основу сюжета биография Быстрова была реконструирована и додумана создателями фильма. Карен Шахназаров: «После того, как закончили снимать „Джаз“, начали реконструировать жизнь чечеточника, додумывать, как могла бы сложиться его судьба. Вот так получился „Зимний вечер в Гаграх“. После его выхода мне позвонила одна женщина: „Я бы очень хотела с вами встретиться. Вы сделали фильм будто о моем отце“. Она даже не знала, что он работал у нас. Её родители расстались. Мы встретились с женщиной, и она не могла прийти в себя от такого совпадения. Просто мистика».

Историю с дочерью главного героя картины подсказала Елена Сетунская, жена Карена Шахназарова: выходя первый раз замуж, она не пригласила на свадьбу своего отца.

Роль Беглова исполнил Евгений Евстигнеев (на неё пробовались также Олег Ефремов, Евгений Леонов и Пётр Щербаков). Работая над ролью, Евстигнеев брал уроки степа (в нескольких эпизодах вместо него танцевал Владимир Кирсанов).
Прототипом певицы Ирины Мельниковой, сыгранной Натальей Гундаревой, была Алла Пугачёва; первоначально роль предлагалась ей, однако певица отказалась.

Бывший оркестр Эдди Рознера, где работал Алексей Быстров, в своё время составил основу биг-бэнда «Современник» под управлением Анатолия Кролла, который также снялся в фильме.

Съёмки картины проводились в Москве (на улицах и в павильонах «Мосфильма», в Цирке на Цветном бульваре), Гаграх и Одессе. Одну из съёмочных точек оператор фильма Владимир Шевцик оборудовал прямо на «голове» декорации Сфинкса

Песни 
Песню «Пчела и бабочка» или «Пчела и мотылёк» (ориг. «L’abeille et le papillon») в 1950-х годах написал и исполнил французский певец Анри Сальвадор. В СССР того времени она была довольно популярной (автор русского текста — Ю. Ценин, исполнитель — Николай Никитский), однако фильм «Зимний вечер в Гаграх» был не первым, где она прозвучала. В фильме «Когда деревья были большими» (1962) эта мелодия используется в эпизоде на танцевальном вечере.

Также в 1930-е годы песню «Дружба» исполнял популярный певец Вадим Козин. В оригинале после двух куплетов в припеве следуют слова:
Веселья час и боль разлуки
Готов делить с тобой всегда.
Давай пожмём друг другу руки,
и в дальний путь на долгие года.

Однако авторы фильма изменили в ней строчки после второго куплета:
Веселья час придёт к нам снова.
Вернёшься ты, и вот тогда,
Тогда дадим друг другу слово,
Что будем вместе, вместе навсегда.

В результате песню было решено исключить из фильма, но от запрета отказался Иосиф Кобзон, и по его просьбе песня осталась в фильме. Песня звучит в исполнении Ларисы Долиной и Владимира Шевцика.

Также в фильме звучат отрывки песен «Мой Вася» (музыка О. Фельцмана, слова Г. Ходосова) в исполнении Нины Дорда и «Тихая вода» (Парень-паренёк) в исполнении Павла Гофмана и оркестра Эдди Рознера.

Документалистика

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 «Зимний вечер в Гаграх» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Фильм «Зимний вечер в Гаграх» в онлайн-кинотеатре «Мосфильма»

Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1985 года
Музыкальные фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Фильмы Карена Шахназарова
Фильмы о Москве
Фильмы о степе